El término Ivy ("hiedra" en inglés) hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Botánica
 La denominación en inglés de una planta perteneciente a la familia de las Araliáceas, la Hedera Helix o simplemente hiedra.

Personas
Ivy (cantante) 
Ivy Anderson, cantante estadounidense de jazz-swing.
Ivy Compton-Burnett, novelista inglesa.
Ivy Dumont, Gobernadora General de Bahamas.
Ivy Lee, fundador de las relaciones públicas modernas.
Ivy Quainoo, cantante alemana.
Ivy Queen, cantautora.

Energía nuclear
Ivy King, segunda y última prueba nuclear del par Ivy.
Ivy Mike, primera bomba termonuclear de fusión nuclear.
Operación Ivy, serie de pruebas nucleares

Educación
Public Ivy, serie de universidades públicas de los Estados Unidos de buena fama académica.
Ivy League, (Liga Ivy o Liga de la Hiedra) es una conferencia deportiva de la NCAA de ocho universidades privadas del noreste.

Lugares
Ivy (Virginia), en el condado de Albemarle.
Mount Ivy, en el condado de Rockland, estado estadounidense de Nueva York.
Municipio de Ivy (Arkansas)
Municipio de Ivy (condado de Buncombe, Carolina del Norte)
Municipio de Ivy (condado de Lyon, Kansas)
Municipio de Ivy Hill (condado de Haywood, Carolina del Norte)

Música
Ivy, banda de indie pop fundada en 1988.
Operation Ivy, grupo punk-rock estadounidense.

Además
Ivy Bridge, microarquitectura de hardware.
Ivy, personaje perteneciente a la saga de Soul Calibur. 
Torre IVY o Torre Fundadores, rascacielos mexicano.